

Cinema e televisione 
 Caos – film di Tony Giglio del 2005

Geografia 
 Caos – contrada di Girgenti (oggi Agrigento) dove nacque Luigi Pirandello
 Ghiacciaio Caos – ghiacciaio sulla Costa di Ingrid Christensen

Mitologia 
 Caos – concetto riferito al mito della creazione nella cultura greca antica
 Caos – concetto della religione egizia

Musica 
 Caos – album di Fabri Fibra del 2022
 Caos – singolo di Fabri Fibra del 2022

Scienza 
 Caos – concetto riferito alla tendenza al disordine (entropia) dei sistemi fisici
 Caos molecolare – ipotesi usata in fisica e in chimica per semplificare un modello teorico quando si ha a che fare con un numero molto grande di particelle che si muovono e/o interagiscono tra di loro nello spazio
 Teoria del caos – una branca della matematica e della fisica
 Caos. La nascita di una nuova scienza – saggio dello scrittore statunitense James Gleick pubblicato in originale nel 1987

Altro 
 Caos – romanzo di Patricia Cornwell
 Caos – entità psicofisica particolare presente negli universi di Warhammer e Warhammer 40.000
 Caos – nome utilizzato frequentemente nei giochi fantasy per identificare una fazione malvagia o fuorilegge (ad esempio, personaggio caotico)

Pagine correlate 
 Chaos

Altri progetti